Boka peut désigner :

Lieux 
 Boka, une localité de Serbie en Voïvodine, dans la municipalité de Sečanj ;
 les bouches de Kotor, Boka Kotorska, ou simplement Boka en monténégrin, une baie du Monténégro ;
 Bokaa, une ville du Botswana.
 Boka, un village du Cameroun situé dans le département du Koupé-Manengouba.
 Boka, un village du Cameroun situé dans le département du Manyu.

Personnes 
 Arthur Boka (1983- ), un footballeur ivoirien ;
 Ernest Boka (mort en 1964), homme politique ivoirien
 Olta Boka (1991- ), une chanteuse albanaise ;
 Simon-Pierre Boka (1929-2006), jésuite, coauteur de Debout Congolais, l'hymne national de la République démocratique du Congo ;

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme